Curt Thomalla (1890–1939) – niemiecki lekarz neurolog i psychiatra, pisarz, scenarzysta filmowy
 Richard Thomalla (1903–1945) – zbrodniarz hitlerowski, SS-Hauptsturmführer